Япиги́ды, или япиксы () — семейство двухвосток (Diplura). Крыльев и глаз нет. Последний сегмент брюшка сильно склеротизирован, крупный, несёт короткие клещевидные церки. Ротовой аппарат грызущий, полностью погружён в головную капсулу. Усики длинные, нитевидные. Челюстной щупик состоит из 2 члеников. Лапки 1-члениковые. Грудь с 2 воротничковыми пресклеритами (дорсальным и вентральным) и 4 парами торакальных стигм. Хищники, нападающие на мелких почвенных членистоногих. Виды Австралии имеют длину 5-28 мм, вид Atlasjapyx atlas Chou et Huang из Китая — до 60 мм.

Систематика 
Около 400 видов.
 Evalljapyginae Silvestri, 1948 — Америка
 Evalljapyx Silvestri, 1911
 Gigasjapyginae Chou, 1984 — Азия
 Atlasjapyx Chou & Huang, 1986
 Choujapyx Huang, 2001
 Gigasjapyx Chou, 1984
 Heterojapyginae Womersley, 1939
 Heterojapyx Verhoeff, 1904
 Indjapyginae Womersley, 1939 — Азия
 Indjapyx Silvestri, 1931
 Japygellinae Somersley, 1939
 Japygellus Silvestri, 1930
 Japyginae Haliday, 1864 (Iapyginae)
 Abjapyx Silvestri, 1948
 Afrojapyx Silvestri, 1948
 Allojapyx Silvestri, 1948
 Allurjapyx Silvestri, 1930
 Austrjapyx Silvestri, 1948
 Burmjapyx Silvestri, 1931
 Catajapyx Silvestri, 1933
 Centrjapyx Silvestri, 1948
 Chiljapyx Smith, 1962
 Congjapyx Pagés, 1954
 Deutojapyx Paclt, 1957
 Dipljapyx Silvestri, 1948
 Epijapyx Silvestri, 1933
 Gallojapyx Pagés, 1993
 Hainanjapyx Chou, in Chou & Chen 1983
 Hapljapyx Silvestri, 1948
 Hecajapyx Smith, 1959
 Henicjapyx Silvestri, 1948
 Holjapyx Silvestri, 1948
 Hutanjapyx Pagés, 1995
 Isojapyx Silvestri, 1948
 Japygianus Silvestri, 1947
 Japyginus Silvestri, 1930
 Japyx Haliday, 1864 (=Iapyx, =Ectasjapyx Silvestri, 1929)
 Kinabalujapyx Pagés, 1994
 Kohjapyx Pagés, 1953
 Megajapyx Verhoeff, 1904
 Megajapyx (Homojapyx) Pagés, 1954
 Megajapyx (Megajapyx) Verhoeff, 1904
 Merojapyx Silvestri, 1948
 Mesjapyx Silvestri, 1948
 Metajapyx Silvestri, 1933
 Mixojapyx Silvestri, 1933
 Monojapyx Paclt, 1957
 Nelsjapyx Smith, 1962
 Neojapyx Silvestri, 1933
 Notojapyx Paclt, 1957
 Occasjapyx Silvestri, 1948
 Oncojapyx Silvestri, 1948
 Opisthjapyx Silvestri, 1929
 Parindjapyx Silvestri, 1933
 Pauperojapyx Pagés, 1995
 Pauperojapyx (Paucijapyx) Pagés, 1995
 Pauperojapyx (Pauperojapyx) Pagés, 1995
 Penjapyx Smith, 1962
 Polyjapyx Silvestri, 1948
 Proncojapyx Silvestri, 1948
 Protjapyx Silvestri, 1948
 Psalidojapyx Pagés, 2000
 Rectojapyx Pagés, 1954
 Rossjapyx Smith, 1962
 Scottjapyx Pagés, 1957
 Scottojapyx Pagés, 1957
 Shaanxijapyx Chou, in Chou & Chen 1983
 Silvestriapyx Pagés, 1981
 Sinjapyx Silvestri, 1948
 Troglojapyx Pagés, 1980
 Troglojapyx Pagés, 1980
 Typhlolabia Scudder, 1876 (=Teljapyx Silvestri, 1948 & Valpjapyx Smith, 1962)
 Ultrajapyx Paclt, 1957
 Unjapyx Silvestri, 1948
 Urojapyx Pagés, 1955
 Xenjapyx Silvestri, 1948
 Provalljapyginae Smith, 1959 — Америка
 Ctenjapyx Silvestri, 1948
 Eojapyx Smith, 1960
 Nanojapyx Smith, 1959
 Provalljapyx Silvestri, 1948
 incertae sedis
 Gollumjapyx Sendra & Ortuño, 2006
 †Ferrojapyx Wilson & Martill, 2001
 †Onychojapyx Pierce, 1950
 †Plioprojapyx Pierce, 1951

Примечания

Литература

Ссылки 
 Japygidae: environment.gov.au
 Tree of Life Web Project: Japygidae
 Fauna Europaea
 Nomina Insecta Nearctica
 Japygidae: Catalogue of Life
 Japygidae: Animal Diversity Web

Двухвостки
Семейства двухвосток